Igor (film), een animatiefilm uit 2008
Igor (personage), een personage uit het gothic horror genre
Igor (voornaam), een jongensvoornaam
Igor van Kiev, prins van het Kievse Rijk (912-945)
Igor (album), een album van Tyler, The Creator